Люка Бельво — бельгійський кіноактор, режисер і сценарист.

 Шамборне-ле-Бельво — муніципалітет у Франції, регіон Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Бельво (Верхня Савоя) — муніципалітет у Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.